Le Compendium manichéen est un manuscrit manichéen trouvé dans la grottes de Mogao. Il s'agit d'un manuscrit exposant la doctrine du manichéisme. Il a été écrit sous le règne de l'empereur Xuanzong des Tang par le missionnaire perse Fuduo en 731. Il résume brièvement les enseignements et les rituels de base de la religion, et constitue un document d'introduction pour comprendre le manichéisme.'''

introduction 
Le manuscrit est divisé en deux volumes. Le premier volume a été découvert par l'archéologue britannique hongrois Aurel Stein en 1907. Il se trouve maintenant à la British Library de Londres. Il est collé sur trois morceaux de papier. La longueur est d'environ 150 cm. Le département d'écriture La hauteur est d'environ 21,4 cm. Le deuxième volume a été acquis par l'orientaliste français Paul Pelliot en 1908, maintenant dans la collection de la Bibliothèque nationale de France de Paris, l'ensemble du volume est sur un seul papier, longueur 52 cm, hauteur 26,2 cm, La partie d'écriture mesure environ 21,4 cm de haut .

Après avoir étudié le contenu et le contexte historique du Compendium manichéen, Lin Wushu pense que le manuscrit n'est pas une traduction, mais un essai doctrinal explicatif écrit directement en chinois par Fengzhao. Il y a 6 chapitres dans le texte intégral : "Religion du titre foncier de Tuohua n° 1", "Appareil de façonnage n° 2", "Appareil de Jingtu n° 3", "Appareil des cinq niveaux n° 4", "Appareil du temple Yuyi n° 5", "Rituel du moine n° 6". Les 4 premiers chapitres sont écrits dans le premier volume, et les 2 derniers chapitres sont dans le second volume. Le septième chapitre est complètement tombé, sauf une partie du titre. Le titre est peut-être "Quatre lois et septième", le contenu est donc inconnu. Le texte intégral présente principalement le fondateur (enseignant) Mani de l'église, les écritures de l'église, le système des sectes, l'architecture du temple, la structure organisationnelle et les doctrines de base. De toute évidence, l'auteur a essayé de donner une introduction complète au manichéisme. Par conséquent, ce manuscrit est sans aucun doute le document original le plus précieux pour l'étude du manichéisme.

Voir également 

 Rouleau d'hymne manichéen chinois

Notes et références

Liens externes 

Manichéisme